Le qualificazioni del singolare femminile della Rogers Cup 2021 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrati le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Alison Van Uytvanck (qualificata)
  Kristina Mladenovic (ultimo turno)
  Tereza Martincová (qualificata)
  Heather Watson (ultimo turno)
  Ann Li (ultimo turno)
  Caroline Garcia (qualificata)
  Amanda Anisimova (qualificata)
  Bernarda Pera (primo turno)

  Polona Hercog (ultimo turno)
  Anastasija Potapova
  Clara Burel (qualificata)
  Christina McHale (ultimo turno)
  Océane Dodin (qualificata)
  Astra Sharma (primo turno)
  Kristie Ahn (ultimo turno)
  Kamilla Rachimova (ultimo turno)

Qualificate 

  Alison Van Uytvanck
  Anastasija Potapova
  Tereza Martincová
  Clara Burel

  Océane Dodin
  Caroline Garcia
  Amanda Anisimova
  Harriet Dart

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 
 

Rogers Cup 2021